Цыплако́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Цыплакова, Елена Октябревна (род. 1958) — советская и российская актриса, режиссёр.
 Цыплакова, Ксения Викторовна (род. 1990) — российская саночница.